Фрунзе Михайло Васильович (*1885–†1925) — радянський військовий та політичний діяч

Фрунзе — село, Камистинський район, Костанайська область
 Фрунзе — село, Каратальський район, Жетисуська область

Фрунзе — місто, Окницький район
 Фрунзе — село, Слободзейський район, Придністров'я

Фрунзе — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Фрунзе — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Фрунзе — присілок, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Фрунзе — присілок, Туймазинський район, Башкортостан
 Фрунзе — присілок, Шадрінський район, Курганська область

Фрунзе — село, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Фрунзе — село, Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Фрунзе — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район
Фрунзе — колишнє робітниче селище у межах міста Дніпро

 Фрунзе — колишня назва смт Сентянівка (Луганська область, Слов'яносербський район)
 Фрунзе — колишня назва села Богданівка (Кіровоградська область, Бобринецький район)
 Фрунзе — колишня назва села Петропавлівка (Миколаївська область, Доманівський район)
 Фрунзе — колишня назва села Кузьменка (Одеська область, Роздільнянський район)
 Фрунзе — колишня назва села Мирне (Полтавська область, Кобеляцький район)
 Фрунзе — колишня назва села Азовське (Херсонська область, Генічеський район)
 Фрунзе — колишня назва села Агаймани (Херсонська область, Іванівський район)
 Фрунзе — колишня назва селища Вишневе (Дніпропетровська область, Новомосковський район)
 Фрунзе — колишня назва селища Вишневецьке (Дніпропетровська область, Синельниківський район)
 Фрунзе — колишня назва селища Слобідське (Харківська область, Харківський район)

Див. також 
 Бішкек